Аро:

Топоним 
 Аро — город и муниципалитет в Испании
 Аро — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Аро — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Аро — деревня во Всеволожском районе Ленинградской области
 Аро — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха
 Конфедерация Аро — историческое государство на территории современной Нигерии

Фамилия 
 Аро, Гильермо (1913—1988) — мексиканский астроном.
 Аро, Гонсало Лопес де (1781—1823) — испанский мореплаватель.
 Аро, Йори — финский кёрлингист.
 Аро, Терхи — финская кёрлингистка.
 Аро, Эва-Мари (род. 1950) — финский молекулярный ботаник.

См. также 
 Арро